Дворики — деревня в Камешковском районе Владимирской области России, входит в состав Пенкинского муниципального образования.

Деревня находится на автодороге . 

В 2015—2018 годах ежегодно с июня по август, в деревне проходил Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов».

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Камешковского района